Lajeosa ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Lajeosa (Oliveira do Hospital), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Oliveira do Hospital
 Lajeosa (Sabugal), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Sabugal
 Lajeosa (Tondela)
 Lajeosa do Mondego